Mosselman ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Mosselman (1810–1867), französischer Industrieller
 François-Dominique Mosselman (1754–1840), belgischer Privatbankier und Industrieller 
 Rebecca Mosselman (* 1981), deutsche Schauspielerin, siehe Rebecca von Mitzlaff
 De Mosselman, niederländischer Musikproduzent